Тиму́р Валерійович Мірошниче́нко ( , Київ) — український коментатор, ведучий телеканалу UA: Перший, UA: Культура ведучий телепередачі «Зірковий шлях» на ТРК «Україна» з вересня 2019 року та телепередачі «Твій день» на 1+1 з травня 2021 року. Лауреат премії «Celebrity Awards 2020» в номінації «Телеведучий року».

Кар'єра 

З 2005 року працює на Першому національному каналі (нині UA: Перший), де з грудня почав коментувати пісенний конкурс Євробачення.

З 2013 року за сумісництвом працює ведучим інформаційних програм на телеканалі «112 Україна».

З 1992 по 2002 роки навчався у гімназії «Троєщина», яку закінчив із золотою медаллю. З 2002 по 2007 роки навчався в Національному авіаційному університеті на спеціальності «психологія». Під час навчання в НАУ грав у КВК. З 2008 року— студент «режисури телебачення» у Національному університеті театру, кіно і телебачення.

З вересня 2019 року — по квітень 2021 року — ведучий програми «Зірковий шлях» на телеканалі «Україна».

Ведучий денного шоу Твій День на 1+1.

Нагороди 

 Лауреат премії «Celebrity Awards 2020» в номінації «Телеведучий року».

Євробачення 

У 2009 та 2013 роках був ведучим на Дитячих пісенних конкурсах Євробачення, що проходили в Києві.

У 2017 році Тімур став одним з ведучих пісенного конкурсу Євробачення 2017, який пройшов в Києві в травні.

Інше 

У червні 2017 року вийшов кліп «Гаджети» гурту Selfy, де знявся Тімур.

Сімейний стан 
В січні 2018 року одружився з Інною Рудник (адвокатка), в червні того ж року дружина народила доньку Мію.

Примітки

Джерела 
 Обличчя каналу Мірошніченко на Сайті Першого національного

Посилання 

 Тімур Мірошниченко: "Я тричі відмовляв каналу «Інтер»
 Інтерв'ю  газеті «Комсомольская правда в Украине» 
 Тимур Мирошниченко — лицо отечественного «Евровидения»  

Ведучі Євробачення
Українські телеведучі
Випускники НАУ
Уродженці Києва